Efthimiadis ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Efthimiadis (* im 20. Jhd.), Heavy-Metal- und Alternative-Rock-Schlagzeuger
 Spiros Efthimiadis (* im 20. Jhd.), Heavy-Metal- und Alternative-Rock-Gitarrist